Hulwan, Hulwân, Hulvan, Holvan est le nom de localités (en arabe : ḥulwān, , le nom évoque la douceur avec le sens actuel de gratification ou pourboire)

 Hulwan (Helwan) au sud du Caire en Égypte, la ville possède une université.
 Hulwan est une ville d'Irak actuel à 150 km au nord-est de Bagdad proche de la frontière avec l'Iran dans la province de la Dîyâlâ
 Hulwan (Nahr Hulwan) nom arabe de la rivière Alvand Rud de la province de Hamedan en Iran, affluent de la Diyala affluent du Tigre.

Hulwan (Iran)
Le site Wikipédia en anglais mentionne une ville de Hulwân en Iran. Plusieurs autres sites mentionnent Hulwan (Iran) sans la localiser de manière claire.

 Hulwan : étape sur la route d'Ispahan à Nichapur, donc sans autre précision dans l'une des quatre provinces suivantes : Esfahan, Semnan, Yazd et Khorasan-e-razavi
 Hulwan ville disparue identifiée à l'actuelle Sarpol-e Zahab dans la province de Kermanshah.

Notes

Homonymie de toponyme